Pance je lahko:

 Pance, naselje v Mestni občini Ljubljana 
 Pance, priimek več znanih ljudi